«Два любовника Джулии» — художественный фильм 1991 года совместного производства США и Канады, мелодрама с элементами комедии, снятая режиссёром Башаром Шбиш. Этот фильм является одной из ранних актёрских работ Дэвида Духовны, ещё до того времени как он стал известным по серии фильмов «Дневники Красной Туфельки», а затем по телесериалу «Секретные материалы» и «Californication».

Фильм также имеет и другое название — «У Джулии два любовника». Снят фильм был в 1990 году, а вышел на экраны в 1991 году. По сути фильм представляет собой диалоги, состоявшиеся между 3 героями в течение 3 дней. Премьера фильма состоялась 22 марта 1991 года в США.

Сюжет 
Джулия — молодая женщина, писательница, пишущая книжки для детей. Она живёт в одной квартире вместе со своим любовником Джеком. Джек строит планы женитьбы, но Джулия ещё не готова к браку, так как до конца не уверена в своём избраннике.

Однажды Джулии по телефону звонит неизвестный молодой человек — оказывается он просто неправильно набрал номер, зовут же его Дэниел. У Джулии завязывается с ним разговор, она говорит с ним о наболевшем — о подъёмах и спадах в их с Джеком отношениях. Проболтав с Дэниелом несколько часов, Джулия приглашает его к себе домой.

Эта встреча завершается бурной ночью. На следующий же день Джулия узнаёт, что не такими уж и случайными были их отношения. Оказывается Дэниел специально звонит незнакомым женщинам с целью их соблазнения. В дальнейшем он практически никогда не встречается со своими любовницами снова, так как боится ответственности. Джулии же удаётся помочь Дэниелу справиться с его проблемами.

В ролях 
 Дэфна Кэстнер — Джулия
 Дэвид Духовны — Дэниел
 Дэвид Чарлз — Джек
 Тим Рэй — Лео
 Клэр Бэнкрофт — Джеки
 Мартин Донован — Фредди
 Анита Олэник — Урсулла

Ссылки 
 
 
 «Два любовника Джулии» на сайте ВидеоГид

Фильмы-мелодрамы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1991 года
Фильмы Башара Шбиба
Кинокомедии Канады
Фильмы Канады 1991 года
Фильмы-мелодрамы Канады
Фильмы на английском языке